A Guerra dos Mundos —  livro de H. G. Wells
 A Guerra dos Mundos — rádio-drama de Orson Welles
 A Guerra dos Mundos (1953) —  filme com Gene Barry e Ann Robinson
 Guerra dos Mundos (2005) —  filme com Tom Cruise e Dakota Fanning

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura